Thorns vs. Emperor е сплит албум на блек метъл групите Thorns и Emperor. Включва кавъри и оригинални песни, както и презаписани стари версии.

Песни

Бележки 

Албуми на Емперър
Музикални албуми от 1999 година